Deniz est mot turc qui signifie mer, et un nom propre turc qui peut faire référence à :

Prénom 
Deniz est un prénom turc épicène notamment porté par :
 Deniz Akdeniz (1990-), acteur australien d’origine turque ;
 Deniz Aytekin (1978-), arbitre de football allemand d'origine turque ;
 Deniz Barış (1977-), footballeur turc ;
 Deniz Baykal (1938-), homme politique turc ;
 Deniz Çetinsaraç (1983-), joueuse de volley-ball turque ;
 Deniz Gamze Ergüven (1978-), réalisatrice, scénariste et actrice franco-turque ;
 Deniz Gezmiş (1947-1972), militant révolutionnaire turc ;
 Deniz Hümmet (1996-), footballeur turco-suédois ;
 Deniz Kandiyoti (1944-), auteure et chercheuse turque ;
 Deniz Koyu (1985-), DJ allemand d'origine turque ;
 Deniz Naki (1989-), footballeur allemand d'origine kurde ;
 Deniz Türüç (1993-), footballeur international turc ;
 Deniz Yücel (1973-), journaliste turc et allemand.

Patronyme 

 Atiye Deniz ou Atiye (1988-) chanteuse germano-turque ;
 Burak Deniz (1991-), acteur de télévision turque ;
 Fuat Deniz (1967-2007), sociologue et écrivain suédois ;
 Leslie Deniz (1962-), athlète américaine spécialiste du lancer du disque.
 Pedro Déniz (1964-), artiste interdisciplinaire espagnol.

Pseudonyme 

 Deniz Tanyeli, nom de scène d'Efeminya Özmavridis (1939-2016), actrice turque d'origine grecque.

Hydronyme 
 Çübüş Deniz ("Mer putride", Syvach en français), zone de marais et de lagunes qui sépare la Crimée du continent.

Industrie 
 Shah Deniz, gisement de gaz d'Azerbaïdjan situé en mer Caspienne.

Patronyme turc